Дворцовая тетрадь — список Государева двора Ивана IV Васильевича Грозного. Полное название документа: «Тетрадь дворовая, а в ней писаны бояре, и дьяки да и князья и дети боярские дворовые Московской земли и приказные люди». В описи дел спасённых от пожара (1626) о документе записано: «Книга дворовая, а в ней писаны бояре и окольничие и дьяки и дети боярские Московской земли и приказные люди с 60-х годов».

Составлена в конце 1551 — начале 1552 годов и впоследствии дополнялась. Содержит ценные данные о социальном составе дворян на которых опиралось правительство Ивана IV Васильевича при проведении реформ 50-х годов XVI века и опричнины.

В Дворовой тетради систематически заносились дворяне до начала 60-х годов XVI века. Пометы на полях подлинника содержат сведения о служебных перемещениях лиц, внесённых в список, их дальнейшей судьбе и событиях того времени.

Впоследствии историк К. В. Баранов в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки отыскал 2-й полный список Дворовой тетради.

У историков нет единого мнения относительно появления и составления Дворовой тетради, с какой целью была начата, принцип внесения в неё лиц, причины прекращения записей в документе. По мнения В. Д. Назарова Дворовая тетрадь могла быть составлена в связи с Земской реформой. А. П. Павлов связывает составление Дворовой тетради с реализацией Тысячной реформы (1550). По его мнению составление Дворовой тетради было вызвано потребностью правительства иметь в процессе проведения реформы двора при пересмотре его личного состава максимально полные сведения от лицах, принадлежащих в высшему слою дворянства.

С. Б. Веселовский и А. А. Зимин отмечали, что Дворовая тетрадь является полным списком Государева двора середины XVI века. Однако в то время членов двора было чуть более 1000 человек, а в Дворовой тетради записано более 4000 человек. Б. Н. Флоря отметил неполноту Дворовой тетради, отсутствие в ней значительного числа служилого дворянства. А. П. Павлов, изучив отдельные рубрики, пришёл к выводу, что Дворовая тетрадь не отражает реальный состав двора, а является документом содержащим полные сведения о лицах, принадлежащих к верхнему слою служилого сословия.

См. также 
 Литва дворовая

Литература 
 А. А. Зимин. Тысячная книга 1550 г. и Дворцовая тетрадь 50-х годов XVI века. М.-Л. АН СССР. 1950 г.
 С. Б. Веселовский. Первый опыт преобразования центральной власти при Иване Грозном // Исторические записки. М., 1945. Т. 15.
 П. Н. Милюков. Тетрадь дворовая // Записки Русского археологического общества. Новая серия: в 12 т. СПб., 1901. Т. XII. Вып. I—II. Кн. V.
 РНБ. Собрание Н. М. Михайловского. F. 162.
 К. В. Баранов. Проблемы изучения Дворовой тетради//государев двор в истории России XV—XVII столетий. Материалы Международной научно-практической конференции. Владимир. 2006 г.

Документы Русского государства
Иван Грозный
Рукописи из собрания Российской национальной библиотеки
Рукописи XVI века